

Santos

Apóstolos de Cristo 
Santiago Maior — conhecido também como "Santiago de Compostela" ou "Santiago Matamoros"
Santiago Menor
Tiago, filho de Alfeu — geralmente identificado com Santiago Menor

Outros santos
 Tiago, o Justo
 Jacó de Nísibis — também chamado Santiago de Nísibis

Geografia

Argentina 
Santiago del Estero (província)

Brasil 
Santiago (Rio Grande do Sul) — município no Rio Grande do Sul
São Tiago (Minas Gerais) — município
Santiago do Iguape — vila do município de Cachoeira, Bahia
Rio Santiago — afluente do Amazonas

Cabo Verde 
Ilha de Santiago — ilha do arquipélago caboverdiano
Santiago Maior (Santiago) — freguesia no concelho de Santa Cruz, Cabo Verde

Chile 
Santiago (Chile) — capital do Chile
Santiago (comuna)
Santiago (região metropolitana)

Colômbia 
Santiago (Putumayo)
Santiago (Norte de Santander)

Cuba 
Santiago de Cuba

Equador 
Guaiaquil (oficialmente Santiago de Guayaquil) — maior cidade do Equador

El Salvador 
Santiago de la Frontera
Santiago de María
Santiago Nonualco
Santiago Texacuangos

Espanha 
Santiago de Compostela — cidade capital da Galiza
Santiago-Pontones — município na província de província de Jaén, na Andaluzia
Santiago del Teide — município na província de Santa Cruz de Tenerife, ilha de Tenerife, nas Canárias
Comarca de Santiago — comarca na Galiza
Caminhos de Santiago

Guatemala 
Santiago Atitlán — município do departamento de Sololá
Santiago Chimaltenango — município do departamento de Huehuetenango
Santiago Sacatepéquez — município do departamento de Sacatepéquez

Paraguai 
Santiago (Paraguai) — distrito do departamento de Misiones

Peru 
Rio Santiago (distrito) — na região de Amazonas
Santiago (Cusco) — na região de Cusco
Santiago (distrito de Ica)
Santiago de Pischa (distrito) — na região de Ayacucho
Santiago de Lucanamarca (distrito) — na região de Ayacucho
Santiago de Paucaray (distrito) — na região de Ayacucho
Santiago de Pupuja (distrito) — na região de Puno
Santiago de Chocorvos (distrito) — na região de Huancavelica
Santiago de Quirahuara (distrito) — na região de Huancavelica
Santiago de Cao (distrito) — na região de Liberdade
Santiago de Challas (distrito) — na região de Liberdade
Santiago de Chuco (distrito) — na região de Liberdade
Santiago de Chilcas (distrito) — na região de Áncash
Santiago de Anchucaya (distrito) — na região de Lima
Santiago de Tuna (distrito) — na região de Lima
Santiago de Surco (distrito) — na região de Lima
Santiago de Tucuma (distrito) — na região de Huancavelica

Portugal 
Santiago do Cacém — cidade no distrito de Setúbal

Freguesias de Portugal 
Santiago (Alcácer do Sal)
Santiago (Armamar)
Santiago (Lisboa)
Santiago (Seia)
Santiago (Sesimbra)
Santiago (Tavira)
Santiago (Torres Novas)
Santiago da Guarda — no concelho de Ansião
Santiago da Ribeira de Alhariz — no concelho de Valpaços
Santiago de Besteiros — no concelho de Tondela
Santiago de Bougado — no concelho da Trofa
Santiago de Candoso — no concelho de Guimarães
Santiago do Cacém (freguesia) — sede do município homónimo
Santiago de Carreiras — no concelho de Vila Verde
Santiago de Cassurrães — no concelho de Mangualde
Santiago de Figueiró — no concelho de Amarante
Santiago de Litém — no concelho de Pombal
Santiago de Montalegre — no concelho de Sardoal
Santiago de Piães — no concelho de Cinfães
Santiago de Riba-Ul — no concelho de Oliveira de Azeméis
Santiago de Subarrifana — no concelho de Penafiel
Santiago de Vila Chã — no concelho de Ponte da Barca
Santiago do Escoural — no concelho de Montemor-o-Novo
Santiago dos Velhos — no concelho de Arruda dos Vinhos
Santiago Maior (Alandroal) — no concelho do Alandroal
Santiago Maior (Beja)
Santiago Maior (Castelo de Vide)
São Pedro e Santiago — no concelho de Torres Vedras
Travanca do Mondego — no concelho de Penacova, antigamente chamado Santiago Maior de Travanca
Vale de Santiago — no concelho de Amarante

Outros usos 
 Santiago (documentário) — filme do brasileiro João Moreira Salles
 Neltair Abreu — cartunista brasileiro conhecido como Santiago

Ver também 
O Velho e o Mar — romance de Ernest Hemingway cujo protagonista se chama Santiago

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de prenomes
Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de santos